Kaljajew () ist der Familienname folgender Personen: 

 Anatoli Wassiljewitsch Kaljajew (1922–2004), sowjetischer Informatiker
 Iwan Platonowitsch Kaljajew (1877–1905), russischer Terrorist und Dichter
 Lewan Alexejewitsch Kaljajew (1929–1984), sowjetischer Sprinter